Plusieurs courses cyclistes portent ce nom :
 Championnat de Zurich, une course cycliste homme ;
 Grand Prix de Suisse, une course cycliste sur route masculine disputée de 1948 à 1955.
 Grand Prix de Suisse, une course cycliste sur route féminine disputée de 1997 à 2002.
 Grand Prix de Suisse, une course contre-la-montre féminine, également appelée GP de Suisse-Souvenir Magali Pache.

 Le Grand Prix de Suisse était une course automobile de Formule 1 disputé de 1950 à 1954, avant l'interdiction des compétitions automobiles sur le territoire de la Confédération suisse.